Le Grand Prix moto d'Allemagne 2012 est la huitième manche du championnat du monde de vitesse moto 2012.

La compétition s'est déroulée du 6 au  sur le Sachsenring devant plus de 81 360 spectateurs (195 685 sur les 3 jours).

C'est la  du Grand Prix moto d'Allemagne.

Résultats MotoGP

Résultats Moto2

Résultats Moto3

Liens externes 
 Site officiel de la MotoGP

2012
Sport en Allemagne en 2012
Allemagne
Sport en juillet 2012